Алмейрин (порт. Almeirim) — топоним.

 Алмейрин — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Сантарен. 
 Алмейрин (Пара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. 
 Алмейрин (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара. 
 Алмейрин (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.